Ватиканские монеты евро — современные денежные знаки Ватикана. На национальной стороне монет до 2017 года изображался портрет правящего на момент чеканки Папы Римского, с 2017 года изображается герб правящего понтифика.

Дизайн национальной стороны

Первая серия — Иоанн Павел II (2002—2005)

Вторая серия — Sede Vacante (2—19 апреля 2005)

Третья серия — Бенедикт XVI (2006—2013)

Четвёртая серия — Франциск (2014—2016)

Пятая серия — Франциск (2017 — н.в.)

Тираж

Памятные монеты

Примечания

Ссылки 
 Монеты Ватикана на официальном сайте Европейского центрального банка
 Все серии монет Ватикана на сайте Европейской комиссии
 Монеты Ватикана на сайте Ватикана 

Ватикан
Монеты Ватикана